П'ятаченко Вікторія Валеріївна (1989) — українська легкоатлетка.
 П'ятаченко Григорій Олександрович (1932) — український державний і політичний діяч. Міністр фінансів України.
 П'ятаченко Сергій Васильович (1965 — український поет, науковець, художник, журналіст.

Українські прізвища
Прізвища на -енко